Емель Корутюрк (1915—2013) — турецька художниця і колишня перша леді Туреччини.
 Зергюн Корутюрк (* 1948) — колишня турецька посол і дипломат.
 Фахрі Корутюрк (1903—1987) — турецький військово-морський офіцер, дипломат, 6-й президент Туреччини (1973—1980).
Турецькі прізвища